Хигасияма ( ) — район города Киото префектуры Киото в Японии. По состоянию на 1 июля 2012 года население района составило 40 021 человек, плотность населения — 5360 чел / км ².

Название 
Название происходит от горной местности Хигасияма, на востоке от средневекового Киото.

История 
 1 апреля 1929 — образован городской район Хигасияма путём выделения его из состава района Симогё города Киото.
 1933 — деревня Ямасина уезда Удзи вошла в состав района Хигасияма.
 1976 — выделен район Ямасина из состава района Хигасияма.

Достопримечательности 
 Киёмидзу-дэра
 Тион-ин
 Национальный музей Киото
 Сандзюсангэн-до
 Храм Ясака
 кварталы гейш Гион и Миягава-тё

Примечания

Источники

Ссылки 

  Официальный сайт района

Районы Киото